Петар Бугарски је био бугарски цар од 927. до 969. године.

Био је син Симеонов, велики поштоватељ Светог Јована Рилског. Учинио Цркву бугарску независном од Цариграда и сачувао православље у Бугарској од богумила. После једног неуспешног рата са Мађарима и Русима умро 970. године.

Српска православна црква слави га 30. јануара по црквеном, а 12. фебруара по грегоријанском календару.

Напомене

Породично стабло

Спољашње везе 

 Николов, А. Идея о благочестии и мудрости правителя в политической идеологии и публичной пропаганде болгарских государей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864-971). – В: XVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. Москва, 2007, 124-130

Умрли 976.
Бугарски средњовековни владари
Владари у Европи у X веку
Династија Крумовићи